На другому етапі чемпіонату світу 1982 дванадцять команд були поділені на чотири групи. У групі «А» виступали збірні Бельгії, Польщі і СРСР. Перемогу у групі і вихід до стадії плей-оф здобули польські футболісти.

Турнірне становище

Польща — Бельгія

Бельгія — СРСР

СРСР — Польща

Посилання 
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1982
Спортивні змагання у Барселоні
Червень 1982
Липень 1982